Akçaören (Altunhisar), een dorp in het Turkse district Altunhisar
Akçaören (Kemer), een dorp in het Turkse district Kemer
Akçaören (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
Akçaören (Mihalıçcık), een dorp in het Turkse district Mihalıçcık
Akçaören (Patnos), een dorp in het Turkse district Patnos
Akçaören (Van), een dorp in het Turkse district Van
Akçaören (Yığılca), een dorp in het Turkse district Yığılca